Α kan syfta på:

 A – den första bokstaven i det moderna latinska alfabetet
 А – den till utseendet identiska kyrilliska bokstaven
 A+ – en megayacht tillverkad av Lürssen i Tyskland
A (film) – japansk dokumentärfilm från 1998
A (Jethro Tull) – det 13: e studioalbumet från 1980 av Jethro Tull
 A (megayacht) – en megayacht tillverkad av Blohm + Voss i Kiel i Tyskland
 A (segelyacht) –  en segelyacht tillverkad av Nobiskrug i Kiel i Tyskland